Бийанкур () — станция линии 9 Парижского метрополитена, расположенная в коммуне Булонь-Бийанкур. Своё название получила по одноимённой улице, расположенной к северо-востоку от станции.

История 
 Открыта 3 февраля 1934 года в составе пускового участка Порт-де-Сен-Клу — Пон-де-Севр, ставшего первым участком метро в коммуне Булонь-Бийанкур. 
 Пассажиропоток по станции по входу в 2011 году, по данным RATP, составил  человек (201 место по уровню входного пассажиропотока в Парижском метро). В 2013 году пассажиропоток вырос до  человек (190 место по данному показателю в Парижском метро).

Галерея

Примечания

Литература 
 Roland, Gérard (2003). Stations de métro. D’Abbesses à Wagram. Éditions Bonneton.
 Jean Tricoire, Un siècle de métro en 14 lignes. De Bienvenüe à Météor., éditions La Vie du Rail, 1999, 
 Métro - RER - une histoire d'avenir, éditions LBM, 2007, 

Станции Парижского метрополитена
Булонь-Бийанкур
Станции метрополитена, построенные в 1934 году